

Patronyme
 Ippolito Nievo, (1831-1861),  écrivain romantique italien. 
 Stanislao Nievo, (1928- ),  écrivain, journaliste et réalisateur italien.

Autre 

 l'Ippolito Nievo, destroyer puis torpilleur italien.

Homonymie
Homonymie de patronyme